Aigueperse (Puy-de-Dôme)
 Aigueperse (Ródano)

Desambiguações de topônimos